Monique Adamczak e Maria Fernanda Alves hanno battuto in finale Paula Cristina Gonçalves e Roxane Vaisemberg 4-6, 6-3, [10-3].

Teste di serie 

 Monique Adamczak /  Maria Fernanda Alves (Campionesse)
 Paula Cristina Gonçalves /  Roxane Vaisemberg (finale)

 Aranza Salut /  Carolina Zeballos (quarti di finale)
 Ana-Clara Duarte /  Ulrikke Eikeri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

MasterCard Tennis Cup 2012